Круглица - топоним:

Населённые пункты

Белоруссия

Россия

Другое 
 Круглица — гора, наивысшая точка хребта Большой Таганай